Michaël III van Byzantium, keizer van Byzantium (842-867)
 Michaël III van Alexandrië, koptisch patriarch van Alexandrië (880-907)
 Michaël III Yeshu, Syrisch patriarch van Antiochië (1312-1349)
 Michaël III Sjisjman, tsaar van Bulgarije (1323-1330)
 Michaëlis III, Grieks-orthodox patriarch van Antiochië (1401-1410)
 Michaël III Obrenović, vorst van Servië (1860-1868)